Conroy pode ser:

Frances Conroy - uma atriz estadunidense. 
Kevin Conroy - um ator e dublador norte-americano. 

Desambiguação